Deloraine je česká pagan folková hudební skupina z Brna. Na svém kontě má již mnoho koncertů v Česku (podzim 2019 i po Evropě) a dvě alba Vlaštovka (2018) a Srdce z kamene (2020). V textech se zabývají jednak tematikou díla Zaklínač spisovatele Andrzeje Szapkowského (skladby Zaklínač, Divoký hon, Marigold, Yenefer, Nilfgaard atp.), lidovými motivy (skladby Vlaštovka, Maliny, Ostara, Jestřábi) a severskou mytologií (Ragnarok. Les kostí) Název kapely je složeninou pseudonymů zakládajících členů DErias a LORieneta. Deloraine vznikl nad lahví absinthu kdy se zakládající členové Lori a Derias pokusili přeložit do češtiny a nahrát skladbu Priscilla’s Song ze hry Zaklínač 3: Divoký hon. Přes noc skladba sklidila nečekaný úspěch, načež se rozhodli z pokusu vytvořit kapelu. Do skupiny se krátce poté přidala sibiřská flétnistka, klávesistka a zpěvačka Maria Vesna Mikhailova, houslista a bubeník David Horák a baskytarista Jakub Pešek. Již pětičlenné skupině poté učaroval svět Zaklínače, stejně jako potřeba po vlastních písních, a tak na něm postavili své debutové album Vlaštovka, které vyšlo v dubnu 2018 s devíti jejich vlastními autorskými skladbami (Zaklínač, Yennefer, Triss, Marigold, Ciri, Maliny, Striga, Vlaštovka a Kaer Morhen) a pěti covery (Priscilla Song, Skyrim, Vlků čas, Samhain a Steel for Humans). Vlaštovka je již od svého vydání velmi kladně přijímána publikem i recenzenty napříč žánry (Musicserver.cz, Fantasymag.cz, Spark, Fakker, XB-1 a další). V roce 2018 skupina vydala také tři klipy: Vlaštovka, na Islandu natočený Dragobor (Skyrim cover) a na Vánoce 2018 jako dárek fanouškům dlouho očekávaný přelomový klip Yennefer. V roce 2019 skupina koncertovala v rámci turné na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku, v Německu a v Belgii. Na podzim téhož roku skupina změnila sestavu, kdy hlavní zpěvačkou se stala Maria a do skupiny byl jako stálý člen přijat do té doby hostující zpěvák Spars. Na jaře roku 2020 skupina vydala singl Nilfgaard, k němuž natočila "karanténní" video. V prosinci 2020 skupina vydala své druhé řadové řadové album s názvem "Srdce z kamene". Album obsahuje 14 nových autorských písní Deloraine. Část alba je opět věnována světu Zaklínače (Divoký Hon, Srdce z kamene, Nilfgaard, Falka) a zbytek písní obsahuje další severská pohanská, fantasy a slovanská témata (např. Ragnarok, Horalové, Zlatěnka, Avalon, Les kostí, Ostara). Na albu je možno slyšet ve i celou řadu netradičních etnických nástrojů jako je severská tagelharpa, mongolský morin khuur, turecký saz, arabský úd, čínský ruan, rebec, digeridoo, rangdung, bombard, šamanské bubny a exotické flétny. V březnu 2021 skupina vydala výpravný videoklip Les kostí. V červnu 2021 skupina vydala klip k písni Ostara, který zobrazuje boj bohyně zimy Morany s jarem, představovaným bohyní Ostarou, a lidové zvyky jako pálení Morany, slovanské kostýmy a pohanské tance. Na podzim roku 2021 skupina vydala výpravná koncertní videa svých hitů Yennefer a Zaklínač, natočené na letních vystoupeních na festivalu Lughnasad a na hradě Špilberk. V březnu 2022 skupina zveřejnila výpravné video Ragnarok s vikingskou tematikou, které bylo natočeno přímo v Norsku.
 Derias
 Maria Vesna Mikhailova
 David Horák
 Jakub Pešek
 Spars (Pavel Vrabec)

Ex-členové 
 Lori

Alba 
 Vlaštovka (2018)
 Srdce z kamene(2020)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Webové stránky kapely
 Profil kapely na Facebooku
 https://www.youtube.com/deloraine
 Spotify profil kapely

České folkové skupiny